Лос Карденалес има више значења:

 Лос Карденалес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Карденалес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику